Esta é uma lista de jogos para Xbox 360 que foram lançados em mídia física, download digital ou como parte do programa veja Xbox Live Arcade (XBLA).


Lista de jogos para Xbox 360 
Há um total de 4202 jogos nesta lista.

Notas

Referências

Ligações externas 
 Uma lista com telas e vídeos de jogos e protótipos do Xbox 360 cancelados

Xbox 360